Сара Дэвис:
* Дэвис, Сара (en) — британский историк.
 Дэвис, Сара (род. 1992) — британская тяжелоатлетка.
 Дэвис, Сара (en; род. 1992) — канадская хоккеистка.